Silent Night signifie Nuit silencieuse en français et désigne :

Téléfilm 

 , téléfilm canadien de Rodney Gibbons, diffusé en 2002.

Cinéma 

 , titre anglais de Stille Nacht: Ein Fest der Liebe, drame germano-suisse de Dani Levy, sorti en 1995 ; 
 , film américain de Steven C. Miller, sorti en 2012 ;  
 , un film britannique de 2021 réalisé par Camille Griffin.
 Silent Night, un film américain de John Woo prévu en 2023.

Musique

Opéra 

 , opéra composé par Kevin Puts (2011).

Album 

 , album des  (1996) ;
 , EP de Seabird (2009).

Chanson   
 , chant de Noël (Douce nuit, sainte nuit) ;  
 , chanson de Bon Jovi (1985).

Voir aussi